Шора — значения:

Населённые пункты 
 Шора — деревня, Мари-Турекский район, Марий Эл
 Шора — посёлок при станции, Аскизский район, Хакасия
 Шора — посёлок, Аскизский район, Хакасия

Реки в России 
 Шора (приток Томи) — в Хакасии.
 Шора (приток Илети) — в Марий Эл и Татарстане.
 Шора (приток Юшута) — в Марий Эл.
 Шора (приток Суходы) — в Ивановской области.
 Шора — в Кировской области, приток Вятки.

Другое 
 Шора — ж/д станция на линии Абакан — Новокузнецк.

См. также 
 Белая Шора — в Марий Эл, приток Шоры.
 Чёрная Шора — в Марий Эл, приток Шоры.
 Шоры